Ramón Villeda Morales peut désigner :

Personnalité 
 Ramón Villeda Morales, président de la République du  Honduras (du  au ).

Toponyme  
 Aéroport international Ramón-Villeda-Morales, aéroport domestique et international desservant San Pedro Sula, au Honduras. 
 Ramón Villeda Morales, municipalité du Honduras, située dans le département de Gracias a Dios.